Nicholas Sparks peut faire référence à :
 Nicholas Sparks, un écrivain (1965 -),
  (1794-1862), un des fondateurs d'Ottawa.